

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Carriera 
Cresciuto nelle giovanili del Colón, fa il debutto in prima squadra il 10 dicembre 2013, disputando da titolare la sfida persa per 1-0 contro il Club Olimpo e venendo espulso nei minuti finali.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Benfica: 2018-2019

Benfica: 2019

Collegamenti esterni 
 

Sportivi italo-argentini